

Cinema 
 As You Like It – cortometraggio del 1908 diretto da Kenean Buel
 As You Like It – cortometraggio del 1912 diretto da James Stuart Blackton, Charles Kent e James Young
 Come vi piace (As You Like It) – film del 1936 diretto da Paul Czinner
 Eros perversion (As You Like It) – film del 1978 diretto da Basil Coleman
 As You Like It - Come vi piace (As You Like It) – film del 2006 diretto da Kenneth Branagh

Musica 
 As You Like It – album dei Barenaked Ladies del 2005

Teatro 
 Come vi piace (As You Like It) – commedia di William Shakespeare